Beyond the Trail – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Empire Films Manufacturing Company
Beyond the Trail – cortometraggio del 1916 diretto da Ben F. Wilson
Beyond the Trail – cortometraggio del 1921 prodotto dalla C.J. Williams Productions
Beyond the Trail – film del 1926 diretto da Albert Herman